Bleau, aphérèse de Fontainebleau est l'appellation familière de la forêt de Fontainebleau, utilisée dans les milieux sportifs, notamment le groupe de Bleau. Voir article : Aphérèse en français. 

 Bleau est un patronyme, québécois notamment, porté par :
 Madeleine Bleau (1928-) est une femme politique québécoise

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants au Québec, par ordre alphabétique B
 Liste des noms de famille les plus courants au Québec, par fréquence

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme